Superior kan henvise til:

Steder 
 Lake Superior, den største af de nordamerikanske søer

Storbritannien 
 Rickinghall Superior, England

USA 
 Superior, Arizona
 Superior, Colorado
 Superior, Indiana
 Superior, Iowa
 Superior Township (Chippewa County, Michigan)
 Superior Township (Washtenaw County, Michigan)
 Superior, Montana
 Superior, Nebraska
 Superior, West Virginia
 Superior, Wisconsin, en by
 Superior (town), Wisconsin, en by støder op til byen
 Superior (village), Wisconsin, en landsby støder op til byen
 Superior, Wyoming
 Superior (RTA Rapid Transit station), a station on the RTA Red Line in Cleveland, Ohio
 Superior Bay, en bugt imellem Minnesota og Wisconsin
 Superior Falls, et vandfald imellem Michigan og Wisconsin

Andet 
 Superior (ølmærke) – mexicansk ølmærke
 Superior (album) – album af Tim Christensen
 Superior (anatomisk begreb)